La Sorcière bezeichnet:
 La Sorcière (Michelet), Buch von Jules Michelet, 1862
 La Sorcière, Originaltitel des französisch-schwedischen Films Die blonde Hexe, 1956